«Савур-могила» — чёрно-белый художественный фильм. Снят в 1926 году Госкинпромом Советского Союза. Режиссёр: Иван Перестиани.

Фильм также известен под другим названием «На трудовом фронте / Из сказок наших дней».

Фильм является частью серии фильмов о «красных дьяволятах» — тройке подростков-разведчиков. Хронологически до «Савур-могилы» идёт фильм «Красные дьяволята», а после — фильмы «Преступление княжны Ширванской», «Наказание княжны Ширванской» и «Иллан Дилли».

Фильм перешёл в общественное достояние.

Ради художественного вымысла фильм отходит от исторической действительности. В реальности Нестор Махно не был пленён.

Сюжет 
Действие фильма происходит во время гражданской войны в России. Главные герои — «красные дьяволята»: комсомолец Миша (Павел Есиковский), его сестра Дуняша (София Жозеффи) и цирковой актёр Том Джексон (Кадор Бен-Салим).

«Красные дьяволята» являются на парад Первой Конной армии. Они привозят с собой Нестора Махно, спрятанного в мешок. Сторонники Махно устраивают его побег. Герои фильма гонятся за Махно и попадают в хутор Савур-могила, где живёт атаманша Маруся. На хуторе Дуняша попадает в плен, но герои освобождают её и возвращаются домой.

В ролях 
 Павел Есиковский — Миша
 София Жозеффи — Дуняша
 Кадор Бен-Салим — Том Джексон
 Светлана Люкс
 А. Быхова
 Владимир Сутырин — Махно
 К. Рябов
 Зопорожец|
 Наталия Лисенко
 Патвакан Бархударов — Фриц Пифке, махновец
 В. Мирзоян — махновец
 А. Смолдовский
 Александр Громов
 А. Кусиков

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Иван Перестиани
 Автор сценария: Иван Перестиани
 Оператор: Александр Дигмелов
 Художники: Фёдор Пуш, С. Губин-Гун

Кадры из фильма

Примечания

Ссылки 

 

Фильмы СССР 1926 года
Фильмы-боевики СССР
Приключенческие фильмы СССР
Фильмы:Персонаж:Нестор Махно
Фильмы Ивана Перестиани